Sint-Guibertuskerk (Itegem)
Sint-Guibertuskerk (Schilde)

Guibertuskerk